Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres B et D.

Codes 
 Bangladesh
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon  la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2
 selon la liste des domaines de premier niveau : .bd
 0xBD, symbole un demi « ½ » (norme ISO/CEI 8859-1)
 BD, en hexadécimal, représente le nombre 189 en décimal

Sigles, abréviations et symboles 
 BD, Bande dessinée
 BD ou B.D., hebdomadaire français publié de 1977 à 1978
 BD, Becton Dickinson, une entreprise américaine spécialisée dans la technologie médicale
 BD, Blu-ray Disc, un format de disques lasers optiques
 BD, Bonner Durchmusterung, un catalogue d'étoiles utilisé en astronomie
 BD, Bremgarten-Dietikon Bahn, une compagnie de chemin de fer suisse
 Bd, base de données
 Bd, baud, unité de mesure
 Bd, boulevard
 Business & Decision, une entreprise informatique française

Autres 
 BD +20°307 Étoile binaire dans la constellation du Bélier.

Abréviation
Code
Sigle de 2 caractères
